Правиздомини () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

Население составляет 3303 человека (2008 г.), плотность населения составляет 191 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 33076. Телефонный код — 0434.

Покровителем коммуны почитается святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.pravisdomini.pn.it/pravisdomini/home.aspx

Ссылки 
 http://www.comune.pravisdomini.pn.it/pravisdomini/home.aspx 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/